Centralna Liga Juniorów, sezon 2022/2023 — 10. edycja rozgrywek ligowych piłki nożnej juniorów w Polsce pod nazwą Centralna Liga Juniorów. 
Liga została utworzona w 2013 roku w miejsce Młodej Ekstraklasy. 
Opiekunem ligi juniorów jest Polski Związek Piłki Nożnej.
Obrońcą tytułu jest Zagłębie Lubin.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce 

, , ,

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-04. Źródło: .

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Uchwała nr V/91 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-18 na sezon 2018/2019 i następne
 Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku

Centralna Liga Juniorów w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej 
2023 w piłce nożnej 
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie